

Фамилия 
Известные носители:
 Мендонса, Алу (1933—2017) — кенийский хоккеист на траве.
 Мендонса, Антониу Мануэл Виана (род. 1982) — ангольский футболист.
 Мендонса, Алекс Сандро (род. 1986), более известный как Сисиньо — бразильский футболист.
 Мендонса, Бруну (род. 1984) — бразильский хоккеист на траве.
 Мендонса, Вашку (род. 1977) — португальский композитор.
 Мендонса, Жорже (1954—2006) — бразильский футболист.
 Мендонса, Жуан де (1530—1538) — 22-й губернатор Португальской Индии (1564).
 Мендонса, Марилия (1995—2021) — бразильская певица и автор песен.
 Мендонса, Мария Луиза (род. 1970) — бразильская актриса театра и кино, телеведущая.
 Мендонса, Франсишку ди Ассенкан (1889—1982) — португальский ботаник.
 Мендонса, Энрике Лопеш де (1856—1931) — португальский поэт, автор национального гимна Португалии.

 Криштован де Мендонса (1475—1532) — португальский мореплаватель, по мнению ряда историков, первооткрыватель Австралии.

Топоним 
 Мендонса — муниципалитет в Бразилии.